Лен Вячесла́вович Карпи́нский (26 ноября 1929, Москва — 12 июня 1995, там же) — советский и российский общественный и политический деятель, диссидент, журналист. Автор многочисленных публикаций в советской и зарубежной прессе.

Биография 
Лен Карпинский родился 26 ноября 1929 года в Москве, в семье русского революционера Вячеслава Карпинского и Берты Семёновны Брук (1885—1940).

В 1952 году окончил философский факультет МГУ. После XX съезда КПСС работал первым секретарём Горьковского горкома ВЛКСМ, заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, главным редактором журнала «Молодой коммунист».

С 1958 по 1962 годы — секретарь ЦК ВЛКСМ.

С 1962 года — член редколлегии «Правды». В 1967 году написал статью «На пути к премьере», в которой критически отозвался о практике цензуры в СССР, за что был уволен из «Правды» и назначен спецкором «Известий», откуда вскоре также был уволен за критику процесса «ресталинизации», начавшегося после смещения Хрущёва.

С 1969 по 1973 годы работал в Институте конкретных социальных исследований АН СССР, затем — заведующим редакцией в издательстве «Прогресс».

В 1969 году, после вторжения советских войск в Чехословакию написал статью «Слово — тоже дело», которая была изъята КГБ.

В 1971—1976 годах читал курс «Основы научного коммунизма» на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

В 1975 году исключён из КПСС и уволен из издательства «Прогресс».

В годы перестройки — Карпинский в числе её активнейших деятелей как публицист, социолог, журналист, редактор.
С 1989 года работал в «Московских новостях», сначала политическим обозревателем, с августа 1991 — главным редактором, а с октября 1993 года — председателем редакционного совета. В своих публикациях осуждал российскую исполнительную власть за действия во время Октябрьских событий 1993 года и Первой чеченской войны.

Умер в 1995 году, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Библиография 
 Заветы В. И. Ленина молодежи и претворение их в жизнь. М.: «Знание», 1960.
 Призвание поколения. — М.: «Молодая гвардия», 1963
 Ленин с нами. М.: «Знание», 1966.
 Социальные аспекты народнохозяйственного планирования в СССР. — М., 1971.
 Свободное время — общественное богатство. — М.: Профиздат, 1973.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Obituary: Len Karpinsky на сайте газеты «The Independent»

Члены городских комитетов ВЛКСМ
Выпускники философского факультета МГУ
Марксисты
Советские диссиденты
Сотрудники Института социологии РАН
Исключённые из КПСС
Секретари ЦК ВЛКСМ
Сотрудники аппарата ЦК ВЛКСМ
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Шелепинцы